Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale John McEnroe 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Boris Becker (Campione)
 Jimmy Connors (terzo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 John McEnroe (finale)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)
 Yahiya Doumbia (terzo turno)

 Jay Berger (primo turno)
 Derrick Rostagno (quarti di finale)
 John Frawley (terzo turno)
 Jim Grabb (primo turno)
 Todd Witsken (quarti di finale)
 Kelly Evernden (secondo turno)
 John McEnroe (semifinali)
 Rick Leach (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1988